Vedruna (fita), amuntegament de pedres fet per la mà de l'home que serveix per a delimitar una superfície, assenyalar un camí o un terme 
 Vedruna (Germanes Carmelites de la Caritat), congregació religiosa fundada per santa Joaquima de Vedruna en 1826 i dedicada a la cura dels malalts i a l'educació de les nenes d'extracció humil
 Joaquima de Vedruna i Vidal (Barcelona, 1783 - 1854), religiosa fundadora de la Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat o Vedrunes, venerada com a santa per l'Església catòlica 
 Can Vedruna, masia de Sant Aniol de Finestres (la Garrotxa) 
 Col·legi Vedruna (Arbúcies), escola d'Arbúcies (la Selva) 
 Escola o Col·legi Vedruna de Palafrugell, centre educatiu concertat de Palafrugell (el Baix Empordà) que imparteix educació infantil i primària
 Palau Vedruna, obra eclèctica de Barcelona